Héctor López (1967-2011), boxeur mexicain ;
 Héctor Mario López Fuentes (1930-2015), général guatémaltèque ;
  (né en 1929), joueur de baseball panaméen.